América Septentrional es una región que contiene a Canadá y a Estados Unidos. Esta es una de las regiones más ricas del mundo, debido al alto desarrollo económico y al Índice de desarrollo humano muy alto de los dos países que la región engloba.

América Septentrional puede referirse a:
América Septentrional  región geográfica en el norte de América del Norte.
Nueva España, uno de los nombres con los que fue conocida esta antigua colonia española.
México, primer nombre del México independiente redactado en un documento oficial.
Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, dicho documento.